F 15  – sommergibile della Regia Marina
 Firefox F15  – scooter della Malaguti
 McDonnell Douglas F-15 Eagle  – aereo da caccia statunitense